Zasedba Filozofske fakultete se lahko nanaša na:

 zasedbo Filozofske fakultete leta 1971
 zasedbo Filozofske fakultete leta 2011